Кубок России по хоккею с мячом 2007 — 16-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 14 августа по 5 ноября 2007 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.
 I этап. Допускается 21 команда, которые распределены на две группы: западную — 10 команд и восточную — 11 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском, а восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта. Команды, занявшие в своих группах 1-8 места, допускаются к участию во II этапе.
 II этап. Допускается 16 команд разделённые на 4 группы, игры проходят по круговой системе в один круг, в городах — Москва, Киров, Кемерово и Красноярск. Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, допускаются к участию в финальном турнире.
 III этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Кемерово с 3 по 5 ноября 2007 года.

Заявленные команды 
 АМНГР-Мурман (Мурманск) — отказ от участия
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо М (Москва)
 Динамо-Сыктывкар (Сыктывкар)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Зоркий-2 (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Лесохимик (Усть-Илимск)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Металлург (Братск)
 Ракета (Казань)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Забайкалец (Чита)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

1-й этап. 1 группа (запад). 14 августа — 16 сентября 2007 год г. Москва. СК Крылатское 
 14 августа 2007 год
1.Зоркий — Строитель 12:2 (3:1).
 15 августа 2007 год
2.Ракета — Родина 5:5 (2:1).
 16 августа 2007 год
3.Строитель — Родина 1:14 (1:6).
 17 августа 2007 год
4.Зоркий — Ракета 11:1 (6:0).
 19 августа 2007 год
5.Родина — Зоркий 3:3 (1:2).

6.Строитель — Ракета 7:12 (3:6).
 22 августа 2007
7.Уральский трубник — Старт 13:1 (5:0).

8.Динамо М — Зоркий-2 15:1 (8:1).
 23 августа 2007
9.Водник — Уральский трубник 5:2 (3:0).

10.Зоркий-2 — Волга 0:11 (0:5).
 24 августа 2007
11.Волга — Водник 6:2 (3:1).

12.Динамо М — Старт 15:0 (6:0).
 25 августа 2007 год
13.Старт — Зоркий-2 10:4 (4:1).

14.Уральский трубник — Динамо М 4:8 (3:4).
 26 августа 2007 год
15.Зоркий-2 — Водник 5:8 (1:2).

16.Волга — Уральский трубник 4:7 (3:4).
 27 августа 2007 год
17.Старт — Волга 2:4 (1:3).

18.Водник — Динамо М 4:12 (3:3).
 28 августа 2007 год
19.Уральский трубник — Зоркий-2 18:1 (5:1).

20.Водник — Старт 6:3 (4:2).

21.Динамо М — Волга 16:6 (9:1).
 8 сентября 2007 год
22.Старт — Ракета 4:7 (1:2).
 9 сентября 2007 год
23.Ракета — Зоркий-2 18:3 (9:1).

24.Волга — Родина 5:10 (1:3).

25.Уральский трубник — Динамо-Сыктывкар 12:2 (5:0).

26.Зоркий — Старт 12:3 (8:1).
 10 сентября 2007 год
27.Динамо-Сыктывкар — Водник 2:12 (1:5).

28.Зоркий-2 — Родина 2:18 (0:9).

29.Уральский трубник — Зоркий 1:3 (1:3).
 11 сентября 2007 год
30.Волга — Ракета 5:4 (4:1).

31.Водник — Родина 2:7 (1:3).

32.Зоркий — Зоркий-2 20:1 (11:1).
 12 сентября 2007 год
33.Ракета — Уральский трубник 8:6 (4:3).

34.Динамо-Сыктывкар — Динамо М 1:14 (1:6).
 13 сентября 2007 год
35.Родина — Старт 4:4 (1:2).

36.Водник — Зоркий 0:15 (0:8).

37.Динамо М — Ракета 12:4 (6:1).
 14 сентября 2007 год
38.Старт — Динамо-Сыктывкар 8:4 (4:1).

39.Родина — Уральский трубник 5:9 (2:4).

40.Зоркий — Динамо М 2:2 (0:0).
 15 сентября 2007 год
41.Зоркий-2 — Динамо-Сыктывкар 5:11 (1:6).

42.Ракета — Водник 8:6 (3:2).

43.Волга — Зоркий 2:4 (0:3).
 16 сентября 2007 год
44.Динамо-Сыктывкар — Волга 4:9 (2:3).

45.Родина — Динамо М 6:15 (4:6).
 
Итоговая таблица (I этап, 1 — группа (запад)

АМНГР-Мурман (Мурманск) отказ от участия

1-й этап. 2 группа (восток). 14 августа — 16 сентября 2007 год г. Кемерово. Губернский центр спорта 
 14 августа 2007 год
1.Саяны — Металлург 6:4 (4:1).

2.Сибсельмаш — Лесохимик 8:4 (3:2).
 15 августа 2007 год
3.Саяны — Енисей 2:1 (1:0).

4.Металлург — Сибсельмаш 2:8 (1:6).
 16 августа 2007 год
5.Лесохимик — Енисей 3:3 (1:2).
 17 августа 2007 год
6.Сибсельмаш — Саяны 3:1 (2:0).

7.Металлург — Лесохимик 6:2 (5:2).
 18 августа 2007 год
8.Енисей — Металлург 7:1 (1:0).
 19 августа 2007 год
9.Лесохимик — Саяны 3:5 (1:3).

10.Енисей — Сибсельмаш 5:4 (2:3).
 22 августа 2007 год
11.СКА-Нефтяник — Маяк 5:3 (2:1).

12.Кузбасс — СКА-Свердловск 18:2 (8:2).
 23 августа 2007 год
13.СКА Забайкалец-Энергия — СКА-Нефтяник 2:9 (1:6).
 
14.СКА-Свердловск — Байкал-Энергия 3:4 (1:3).
 24 августа 2007 год
15.Байкал-Энергия — СКА Забайкалец-Энергия 6:2 (3:1).
 
16.Маяк — Кузбасс 5:10 (3:4).
 25 августа 2007 год
17.СКА-Свердловск — Маяк 6:11 (2:6).

18.Кузбасс — СКА-Нефтяник 3:4 (1:1).
 26 августа 2007 год
19.СКА Забайкалец-Энергия — СКА-Свердловск 5:5 (2:2).

20.СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия 8:4 (7:0).
 27 августа 2007 год
21.Байкал-Энергия — Маяк 4:4 (3:2).

22.СКА Забайкалец-Энергия — Кузбасс 3:18 (2:8).
 28 августа 2007 год
23.СКА-Нефтяник — СКА-Свердловск 14:3 (10:2).

24.Маяк — СКА Забайкалец-Энергия 4:4 (2:3).

25.Кузбасс — Байкал-Энергия 13:1 (9:1).
 8 сентября 2007 год
26.Металлург — СКА-Нефтяник 1:10 (0:5).
 9 сентября 2007 год
27.Маяк — Сибсельмаш 1:10 (0:5).

28.СКА-Нефтяник — Лесохимик 10:4 (5:1).

29.Саяны — СКА-Свердловск 4:6 (3:5).
 
30.Енисей — Байкал-Энергия 8:3 (5:2).
 10 сентября 2007 год
31.Лесохимик — СКА-Забайкалец 9:6 (4:2).
 
32.СКА-Свердловск — Енисей 4:11 (0:6).

33.Кузбасс — Металлург 9:1 (2:1).

34.Сибсельмаш — СКА-Нефтяник 3:3 (2:2).
 11 сентября 2007 год
35.СКА-Забайкалец — Енисей 4:9 (2:2).
 
36.Металлург — Маяк 2:3 (1:2).

37.Сибсельмаш — СКА-Свердловск 5:2 (2:1).

38.Байкал-Энергия — Саяны 3:2 (2:0).
 12 сентября 2007 год
39.Саяны — СКА-Нефтяник 2:9 (1:3).

40.Лесохимик — Кузбасс 1:13 (1:5).
 13 сентября 2007 год
41.Байкал-Энергия — Металлург 3:1 (3:0).

42.Енисей — Маяк 7:7 (3:4).

43.Саяны — Кузбасс 0:10 (0:7).

44.Сибсельмаш — СКА Забайкалец-Энергия 10:7 (4:2).
 14 сентября 2007 год
45.Маяк — Лесохимик 8:6 (6:1).

46.СКА-Свердловск — Металлург 2:2 (1:1).

47.Кузбасс — Сибсельмаш 10:1 (5:0).

48.СКА-Нефтяник — Енисей 2:5 (1:1).
 15 сентября 2007 год
49.СКА Забайкалец-Энергия — Саяны 4:7 (2:4).
 
50.СКА-Свердловск — Лесохимик 5:5 (3:1).

51.Байкал-Энергия — Сибсельмаш 5:8 (3:5).
 16 сентября 2007 год
52.Металлург — СКА Забайкалец-Энергия 4:11 (1:8).

53.Маяк — Саяны 7:3 (5:2).

54.Енисей — Кузбасс 2:6 (0:4).

55.Лесохимик — Байкал-Энергия 6:5 (5:4).

Итоговая таблица (I этап, 1 — группа (восток)

{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=25%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|Н
! width=5%|П
! width=10%|М
! width=10%|Очки
|- style="background: #CCCCFF;"
| 1 || align="left"  | Кузбасс || 10 || 9 || 0 || 1 || 110:20 || 27|- style="background: #CCCCFF;"
| 2 || align="left"|  СКА-Нефтяник || 10 || 8 || 1 || 1 || 74:30 || 25
|- style="background: #CCCCFF;"
| 3 || align="left"|  Сибсельмаш || 10 || 7 || 1 || 2 || 60:40 || 22|- style="background: #CCCCFF;"
| 4 || align="left"|  Енисей || 10 || 6 || 2 || 2 || 58:36 || 20
|- style="background: #CCCCFF;"
| 5 || align="left"|  Маяк || 10 || 4 || 3 || 3 || 53:57 || 15|- style="background: #CCCCFF;"
| 6 || align="left"|  Байкал-Энергия || 10 || 4 || 1 || 5 || 38:55 || 13
|- style="background: #CCCCFF;"
| 7 || align="left"|  Саяны || 10 || 4 || 0 || 6 || 32:50 || 12|- style="background: #CCCCFF;"
| 8 || align="left"|  Лесохимик || 10 || 2 || 2 || 6 || 43:69 || 8
|-
| 9 || align="left"|  СКА-Свердловск || 10 || 1 || 3 || 6 || 38:79 || 6|-
| 10 || align="left"|  СКА Забайкалец-Энергия || 10 || 1 || 2 || 7 || 48:81 || 5
|-
| 11 || align="left"|  Металлург || 10 || 1 || 1 || 8 || 24:61 || 4|}

 2-й этап. 1 группа. 17-20 октября 2007 год. Москва. СК Крылатское 
 17 октября 2007 год
1.Зоркий — Водник 4:2 (1:0).
 
2.Динамо М — Старт 21:2 (9:0).
 18 октября 2007 год
3.Старт — Зоркий 4:8 (1:2).

4.Водник — Динамо М 3:9 (1:3).
 20 октября 2007 год
5.Водник — Старт 7:5 (2:2).
  
6.Динамо М — Зоркий 5:9 (2:5).Итоговая таблица (II этап, 1 — группа. Москва) 2-й этап. 2 группа. 17-20 октября 2007 год. Киров. Стадион Родина 
 17 октября 2007 год
1.Уральский трубник — Волга 6:1 (4:1).

2.Родина — Ракета 5:2 (2:1).
 18 октября 2007 год
3.Волга — Ракета 5:4 (2:2).

4.Родина — Уральский трубник 8:4 (5:1).
 19 октября 2007 год
5.Ракета — Уральский трубник 2:5 (2:1).

6.Волга — Родина 4:3 (3:1).Итоговая таблица (II этап, 2 — группа. Киров)Примечание: места 1-3 определены по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах команд.
  

 2-й этап. 3 группа. 17-20 октября 2007 год. Кемерово. Губернский центр спорта 
 
 17 октября 2007 год
1.Байкал-Энергия — Маяк 7:1 (4:0).

2.Кузбасс — Сибсельмаш 6:1 (2:1).
 18 октября 2007 год
3.Сибсельмаш — Маяк 5:3 (3:1).
 
4.Кузбасс — Байкал-Энергия 13:5 (4:3).
 20 октября 2007 год
5.Байкал-Энергия — Сибсельмаш 2:5 (1:1).

6.Маяк — Кузбасс 4:11 (2:6).Итоговая таблица (II этап, 3 — группа. Кемерово) 2-й этап. 4 группа. 17-20 октября 2007 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 
 17 октября 2007 год
1.СКА-Нефтяник — Саяны 10:1 (4:1).

2.Енисей — Лесохимик 6:3 (3:2).
 18 октября 2007 год
3.Лесохимик — СКА-Нефтяник 3:11 (2:6).

4.Саяны — Енисей 3:6 (1:3).
 20 октября 2007 год
5.Саяны — Лесохимик 8:5 (4:1).

6.Енисей — СКА-Нефтяник 1:5 (0:1).Итоговая таблица (II этап, 4 — группа. Красноярск)'''

Плей-офф

Статистика игроков

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2007 Отчёты
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2007 Валовик
 Кубок России — 2007 — на сайте Сибсельмаш

2007
2007 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2007 году